James Clark peut faire référence à :
 James Clark (1779-1839), gouverneur du Kentucky ;
 Sir James Clark (1788-1870), médecin britannique ;
 James B. Clark (1908-2000), monteur, réalisateur et producteur américain ;
 James H. Clark (né en 1944), entrepreneur américain ;
 James Clark (né en 1950), rameur d'aviron britannique ;
 James Clark (né en 1964), développeur anglais de logiciels libres ;
 James Clark (?-), paléontologue à l'Université George-Washington.